Ebüzziya ist der Familienname folgender Personen:

 Alev Ebüzziya Siesbye (* 1938), türkische Glas- und Keramikkünstlerin
 Cemre Ebüzziya (* 1989), türkische Schauspielerin